Кенсет има више значења:
 Кенсет (Ајова)
 Кенсет (Арканзас)